Franciaország
La Tour, település Franciaországban, Alpes-Maritimes megyében
La Tour, település Franciaországban, Haute-Savoie megyében
La Tour-en-Jarez, település Franciaországban, Loire megyében
La Tour-du-Meix, település Franciaországban, Jura megyében
La Tour-de-Sçay, település Franciaországban, Doubs megyében
La Tour-du-Pin, település Franciaországban, Isère megyében
La Tour-du-Crieu, település Franciaországban, Ariège megyében
La Tour-Blanche, település Franciaországban, Dordogne megyében
La Tour-d’Auvergne, település Franciaországban, Puy-de-Dôme megyében
La Tour-Saint-Gelin, település Franciaországban, Indre-et-Loire megyében